Трнова може да се односи на:

 Трнова (Угљевик), мјесна заједница у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Трнова (Оштра Лука), насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Трнова (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ
 Трнова (Дубровачко приморје), насеље у општини Дубровачко приморје, Република Хрватска
 Трнова (Плзењ-север), насеље у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Трнова (Праг-запад), насеље у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република

или:
 Горња Трнова, насељено мјесто у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Доња Трнова, насељено мјесто у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Средња Трнова, насељено мјесто у општини Угљевик, Република Српска, БиХ

Види још 
 Трн (вишезначна одредница)
 Трнавци
 Трновац
 Трновец
 Трнови
 Трновица
 Трново
 Трновче
 Трње